

Sigle
 Mean Squared Error – Errore quadratico medio
 MSE – Ministero dello Sviluppo Economico, dicastero del Governo Italiano
 MSE – Microsoft Security Essentials

Codici 
 MSE – codice aeroportuale IATA dell'ex aeroporto di Manston, anche ex aeroporto militare, Manston, Regno Unito